Thomas Ronald Webster, dit Tom Webster, (né le  à Kirkland Lake en Ontario au Canada et mort le ) est un joueur canadien de hockey sur glace professionnel et entraîneur.

Biographie 
D'abord choisi par les Bruins de Boston au  du repêchage amateur de la LNH 1966,  au total ; Tom Webster joue 102 matches dans la Ligue nationale de hockey avec les Bruins, les Red Wings de Détroit et les Golden Seals de la Californie avant de se joindre aux Whalers de la Nouvelle-Angleterre de l'Association mondiale de hockey.

Après sa retraite comme joueur, il est entraîneur-chef à divers niveaux, notamment pour les Kings de Los Angeles et les Rangers de New York. Il a occupe également le poste d'entraîneur-adjoint chez les Flyers de Philadelphie et les Whalers de Hartford devenus ensuite les Hurricanes de la Caroline. Jusqu'en 2003, il est entraîneur-chef des Spitfires de Windsor.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1965-1966|| Flyers de Niagara Falls || AHO|| 43|| 16|| 17|| 33|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1966-1967|| Flyers de Niagara Falls|| AHO|| 47|| 19|| 26|| 45|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1967-1968|| Flyers de Niagara Falls|| AHO|| 54|| 50|| 64|| 114|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1968-1969|| Blazers d'Oklahoma City|| LCH|| 44|| 29|| 42|| 71|| 31|| 12|| 10|| 8|| 18|| 19
|-
| 1968-1969|| Bruins de Boston|| LNH|| 9|| 0|| 2|| 2|| 9|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1969-1970|| Blazers d'Oklahoma City||  LCH|| 49|| 29|| 35|| 64|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1969-1970|| Bruins de Boston|| LNH|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1970-1971|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 78|| 30|| 37|| 67|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1971-1972|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1971-1972|| Golden Seals de la Californie|| LNH|| 7|| 2|| 1|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1972-1973|| Whalers de la Nouvelle-Angleterre|| AMH|| 77|| 53|| 50|| 103|| 89|| 15|| 12|| 14|| 26|| 6
|-
| 1973-1974|| Whalers de la Nouvelle-Angleterre|| AMH|| 64|| 43|| 27|| 70|| 28|| 3|| 5|| 0|| 5|| 7
|-
| 1974-1975|| Whalers de la Nouvelle-Angleterre|| AMH|| 66|| 40|| 24|| 64|| 52|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1975-1976|| Whalers de la Nouvelle-Angleterre|| AMH|| 55|| 33|| 50|| 83|| 24|| 17|| 10|| 9|| 19|| 6
|-
| 1976-1977|| Whalers de la Nouvelle-Angleterre|| AMH|| 70|| 36|| 49|| 85|| 43|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1977-1978|| Whalers de la Nouvelle-Angleterre|| AMH|| 20|| 15|| 5|| 20|| 5|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1979-1980|| Red Wings de l'Adirondack|| LAH|| 12|| 4|| 5|| 9|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1979-1980|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --

| 102|| 33|| 42|| 75|| 61|| 1|| 0|| 0|| 0||0

| 1979-1980|| Red Wings de l'Adirondack|| LAH||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1980-1981|| Red Wings de l'Adirondack|| LAH||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1981-1982|| Indians de Springfield|| LAH|| 80|| 32|| 43|| 5|| 0|| Non qualifiés
|-
| 1982-1983|| Oilers de Tulsa|| LCH|| 80|| 32|| 47|| 1|| 0|| Non qualifiés
|-
| 1983-1984|| Oilers de Tulsa|| LCH|| 68|| 36|| 27|| 5|| 0|| 
|-
| 1984-1985|| Golden Eagles de Salt Lake || LIH|| 82|| 35|| 39|| 8|| 0|| 
|-
| 1985-1986|| Spitfires de Windsor|| LHO|| 66|| 34|| 26|| 6|| 0|| 
|-
| 1986-1987|| Spitfires de Windsor|| LHO|| 24|| 16|| 7|| 1|| 0|| 
|-
| 1986-1987|| Rangers de New York|| LNH|| 14|| 5|| 7|| 2|| 0|| Éliminés au premier tour
|-
| 1987-1988|| Spitfires de Windsor|| LHO|| 66|| 50|| 14|| 2|| 0|| 
|-
| 1988-1989|| Spitfires de Windsor|| LHO|| 66|| 25|| 37|| 4|| 0|| 
|-
| 1989-1990|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 80|| 34|| 39|| 7|| 0|| Éliminés au deuxième tour
|-
| 1990-1991|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 80|| 46|| 24|| 10|| 0|| Éliminés au premier tour
|-
| 1991-1992|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 80|| 35|| 31|| 14|| 0|| Éliminés au premier tour
|-
| 1992-1993|| Red Wings de Détroit Jr. || LHO|| 66|| 37|| 22|| 7|| 0|| 
|-
| 1999-2000|| Spitfires de Windsor|| LHO|| 68|| 35|| 30|| 2|| 1|| 
|-
| 2000-2001|| Spitfires de Windsor|| LHO|| 68|| 34|| 22|| 8|| 4|| 
|-
| 2001-2002|| Spitfires de Windsor|| LHO|| 68|| 33|| 24|| 6|| 5|| 
|-
| 2002-2003|| Spitfires de Windsor|| LHO|| 68|| 37|| 25|| 5|| 1||

Références 

Naissance en octobre 1948
Naissance à Kirkland Lake
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Golden Seals de la Californie
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Whalers de la Nouvelle-Angleterre
Joueur des Blazers d'Oklahoma City
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Kings de Los Angeles
Entraîneur des Rangers de New York
Entraîneur des Red Wings de l'Adirondack
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 71 ans
Décès en avril 2020